Берелет Володимир Володимирович (1972—2014) — театральний актор-вокаліст (баритон), заслужений артист України.
 Берелет Лілія Ігорівна (* 1961) — українська акторка. Заслужена артистка України.